Тагільське — село, Сарикольський район, Костанайська область, Казахстан
 Тагільське — село, Каргапольський район, Курганська область, Росія

Див. також 
 Тагіл